Cobbler Pool ist der Name zweier Seen in Western Australia:
Cobbler Pool (Ashburton River)
Cobbler Pool (Avon River)